Klara-von-Assisi-Kirche, kurz meist St. Klara bzw. St. Clara ist ein Name verschiedener Kirchen, Kapellen und Klosterkirchen, die das Patrozinium der heiligen Klara von Assisi (1193/94–1253), der Ordensgründerin der Klarissen, tragen. Gedenktag ist der 11. August.

 Hauptkirche ist die Chiara-Basilika zu Assisi, die Grabeskirche der Heiligen.
  …  Kathedralkirchen (Bischofskirchen), Basiliken, Sanktuarien u. ä.
 Viele der Kirchen sind Klosterkirchen in einem Klarissenkloster bzw. Klarakloster.

In anderen Sprachen:
;

;
;

;

;

;

Liste

Argentinien 

 Capilla de Santa Clara de Asís, Los Sarmientos, La Rioja

Belgien 

 Église paroissal Sainte-Claire Jette

Brasilien 

 Igreja Santa Clara de Assis, Lomba do Pinheiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul
 Igreja de Paróquia de Santa Clara, Guaratiba, Rio de Janeiro

Deutschland 
; Orte A–Z
 Klosterkirche St. Clara/Anbetungskirche im Kloster der Klarissen von der Ewigen Anbetung Bautzen
 St. Clara (Berlin)
 St. Claren (Blekendorf), Schleswig-Holstein
 Stiftskirche St. Clara, Dortmund
 Klosterkirche St. Klara (Freising)
 St. Klara (Nürnberg)
 St. Klara (Zamdorf), München
ehemalig:
 Klarissenkirche St. Klara Köln

Dominikanische Republik 

 Iglesia del Convento de Santa Clara, Santo Domingo (de Guzmán), Distrito Nacional (Klarissenkirche)

Frankreich 
; Orte A–Z
 Église paroissal Sainte Claire en Forez, Montbrison, Forez, Loire
 Église Sainte-Claire de Julienrupt, Le Syndicat, Vosges
 Église Sainte-Claire, Paris 19e, Île-de-France
 Église Sainte-Claire, Saint-Étienne, Loire
historisch:
 Église Sainte-Claire-de-l'Oursine/Lourcine, Klarissenkirche des Couvent des Cordelières, Paris

Italien 
; Orte A–Z
 A–M
 Chiesa di Santa Chiara di Acri, CS
 Oratorio di Santa Chiara di Arenzano, Ligurien
  Basilica di Santa Chiara di Assisi
 Chiesa di Santa Chiara di Bari
 Chiesa di Santa Chiara di Bogliasco, GE
 Chiesa di Santa Chiara di Brescia
 Chiesa di Monastero di Santa Chiara di Carpi, Modena (Klarissenkirche)
 Chiesa di Santa Chiara di Cagliari
 Chiesa di Santa Chiara di Castiglion Fiorentino (AR)
 Chiesa di Santa Chiara di Cortona, AR
 Chiesa di Santa Chiara di Crotone
 Chiesa di Santa Chiara di Enna
 Chiesa di Santa Chiara di Firenze (Florenz)
 Chiesa di Santa Chiara di Foggia
 Chiesa di Santa Chiara di Guardiagrele, CH
  Cattedrale di Santa Chiara in Iglesias, Sardinien
 Chiesa di Santa Chiara di Lecce
 Chiesa di Santa Chiara Nuova a Lodi, Lombardei
 Chiesa parrovchiale di Santa Chiara di Marciana Marina, Elba (LI)
 Chiesa di Santa Chiara di Mondovì, CN
 Chiesa di Santa Chiara di Monte San Savino (AR)
N–Z
  Basilica di Santa Chiara, Neapel
 Chiesa di Santa Chiara Nardò
 Chiesa di Convento di Santa Chiara di Nocera Inferiore, SA (Klarissenkirche)
 Chiesa di Santa Chiara di Noto
 Cappella IX San Francesco veste Chiara di Sacro Monte di Orta (San Giulio), Novara, Piemont
 Chiesa di Santa Chiara di Pisa
 Chiesa di Santa Chiara di Pistoia
 Chiesa di Santa Chiara, Porto Maurizio, Imperia
 Chiesa di Santa Chiara di Prato, Toskana
 Chiesa di Santa Chiara di Palermo
 Chiesa di Santa Chiara al Quirinale, Rom-Monti (I.), Latium
 Chiesa di Santa Chiara di Ravenna, Romagna
 Chiesa di Santa Chiara, Rom-Pigna (IX.), Latium
 Chiesa di Santa Chiara a Villa York, Rom-Gianicolense (S.VIII/Q.XII), Latium
 Chiesa di Santa Chiara a Vigna Clara, Rom-Della Vittoria (Q.XV), Latium
 Chiesa di Santa Chiara di Sansepolcro
 Chiesa di Santa Chiara di Santa Fiora
 Chiesa di Santa Chiara di Trani
 Oratorio di Santa Chiara, Vicenza
 Chiesa di Santa Chiara di Venezia (Venedig), Venetien
 Chiesa di Santa Chiara di Verona
 Chiesa di Santa Chiara di Volterra

ehemalig:
 Chiesa di Santa Chiara di Sansepolcro
 Chiesa di Monastero di Santa Chiara di San Miniato, Pisa, Toskana (ehemaliges Kloster, heute Lehranstalt)
 Chiesa di Monastero di Santa Chiara di San Gimignano, Siena, Toskana (ehemaliges Kapuzinerinnenkloster 1571/86–1619/22, dann Waisenhaus, heute säkular)

Kanada 

 Église Sainte-Claire, Saguenay-Chicoutimi, Saguenay–Lac-Saint-Jean
 Église paroissal Sainte-Claire Montréal-Région Est
 St. Clare Mission, Ottawa

Kolumbien 

 Iglesia de Santa Clara, Bogotá
 Iglesia de San Francisco y Santa Clara de Asís, Santa Rosa de Osos, Antioquia

Kuba 

 Iglesia del Convento de Santa Clara, Ciudad de la Habana (Havanna)

Mexiko 
 (México)
 Iglesia de Santa Clara de Asís, Ecatepec de Morelos, México
 Iglesia del Parroquia de Santa Clara, Puebla de los Ángeles (ehem. Kloster)

Österreich 
; Bundesländer, dann Ortschaften A–Z

historisch:
 Klarissenkirche St. Clara, Wien-Innere Stadt (1302–1568, dann Bürgerspital)

Peru 

 Iglesia de Santa Clara de Asís, Lima

Polen 

 Kościół św. Klary, Dobra, Łobez, Westpommern

Portugal 
; Orte A–Z
 Igreja de Santa Clara, Caminha, Caminha, Viana do Castelo
 Igreja de Santa Clara, Ponta Delgada, São Miguel, Açores
 Igreja de Santa Clara, Sabugueiro, Arraiolos, Évora
 Igreja de Santa Clara, Sé, Porto, Porto
 Igreja de Santa Clara, São Pedro, Funchal, Madeira
 Igreja de Santa Clara do Sabugueiro, São Pedro de Gafanhoeira, Arraiolos, Évora
 Igreja de Convento de Santa Clara, São Salvador, Santarém, Santarém (ehemalige Klarissenkirche)
 Igreja de Convento de Santa Clara, Vila do Conde, Porto

Schweden 

 S:ta Klara kyrka, Stockholm-Norrmalm (anstatt eines ehem. Klarissenklosters)

Schweiz 
; Orte A–Z; Konfession angemerkt
 Clarakirche, Basel BS (kath., ehem. Klarissenkirche)
 Église paroissal Sainte-Claire Les Acacias GE (kath.)
 St. Klarakapelle, Bremgarten AG (ehem. Tertianerinnen, musealer Kirchenbezirk)

Spanien 
; Gemeinden A–Z
 Iglesia del Convento de Santa Clara, Alcalá de Henares, Madrid (Franziskanerinnenkloster)
 Iglesia del Convento de Santa Clara de Briviesca, Burgos (Klarissenkirche)
 Iglesia de Santa Clara del Mullol de Siall, Isona y Conca Dellá, Lérida, Cataluña (ex San Martín, San Miguel)
 Capilla Mayor de Monasterio de Santa Clara, Medina de Pomar, Burgos (Madres Clarisas «Gordillas»)
 Iglesia de Santa Clara, Mérida, Extremadura
 Iglesia del Convento de Santa Clara, Molina de Aragón, Guadalajara (Klarissenkirche)
 Iglesia de Santa Clara, Peñafiel, Valladolid

Tschechien 

 Kaple sv. Kláry, Troja, Praha (Prag)
ehemalig:
 Kostel sv. Klára Cheb, Karlovy Vary (ehem. Klarissenkirche, säkularisiert, Galerie)

Ukraine 

 Swiatoji Klare, Святої Клари, Horodkiwka, Andruschiwka, Schytomyr

Vereinigtes Königreich 

 Church of St Clare, Liverpool
 Church of St Clare of Assisi, Middlesbrough

Vereinigte Staaten 
; Bundesstaaten (engl.); Orte A–Z; Konfession angemerkt

 Saint Clare Parish Church, Santa Clara, California
 St Francis Claire Catholic Church, Mullinix Rd./West Olive Branch Rd., Johnson County, Indiana (kath.)
 St. Clare's Church, Manhattan, New York City, New York (kath., geschlossen, ehem. Franziskanerkirche, dann Pfk.)
 St. Clare of Assisi's Parish Church Bronx, New York City, New York (kath.)
 St. Clare's Church Staten Island, New York City, New York (kath. Pfk.)

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Klara Assisi

en:St. Clare of Assisi Church
it:Chiesa di Santa Chiara d'Asissi
pt:Igreja de Santa Clara de Assis